

Топоніми 
 Ома — містечко в Японії, у префектурі Аоморі.

Персоналії
 Ома — японське прізвище.